USS Boston ha sido el nombre recibido por siete buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Boston, Massachusetts.

 El  fue una góndola botada en 1776 que fue quemada para evitar su captura por los británicos el 13 de octubre de 1776. 

 El  fue una fragata con un porte de 24 cañones, dado de alta en 1777 y capturado por los británicos en 1780. 

 El  fue una fragata de 28 cañones perdida durante la guerra anglo estadounidense de 1812.

 El  fue una balandra de 18 cañones dada de alta en 1826 que naufragó en Bahamas in 1846.

 El  fue un crucero protegido dado de alta en 1887 que participó en la Guerra hispano-estadounidense.

 El  fue un crucero pesado dado de alta 1943 que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea.

 El ''' fue un submarino nuclear de ataque clase Los Angeles'', dado de baja en 1999.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos